Песчаночное — лимноним в России.

 Песчаночное — озеро на территории Заполярного района Ненецкого автономного округа.
 Песчаночное — болото в правобережье р. Паденьга, в Архангельской области

Примечания